Die SG Volkspolizei Potsdam war eine deutsche Sportgemeinschaft aus Potsdam, deren Fußballabteilung von 1948 bis 1952 existierte. Heimstätte des Polizeisportvereins war das Ernst-Thälmann-Stadion. Wie andere Sportgemeinschaften der Volkspolizei wurde SG Volkspolizei Potsdam 1953 in die Sportvereinigung Dynamo eingegliedert und in SG Dynamo Potsdam umbenannt.

Sektion Fußball 
Volkspolizei Potsdam wurde im Jahr 1948 gegründet und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der 1950 neu geschaffenen DS-Liga. Bereits in der Auftaktsaison gewann Potsdam in seiner Ligastaffel die Meisterschaft, verlor aber gegen die punktgleiche Mannschaft von Anker Wismar das entscheidende Aufstiegsspiel zur DDR-Oberliga mit 1:2. 

In der Folgesaison erreichten die Brandenburger, welche durch viele Spielerdelegierungen zu Volkspolizei Dresden geschwächt wurden, den siebenten Platz. Im Anschluss wurde die Sportgemeinschaft in Potsdam aufgelöst und spielte ab der Saison 1952/53 in Berlin als SG Dynamo Berlin, aus der 1957 die SG Dynamo Hohenschönhausen wurde. Der Ligaplatz von Volkspolizei Potsdam wurde von SG Dynamo Berlin übernommen. 

1961 wurde mit der kurzzeitigen Existenz des SC Potsdam erneut erfolglos versucht, einen Verein mit der Bezeichnung Potsdam zu etablieren.

Statistik 
 Teilnahme DDR-Liga: 1950/51, 1951/52
 Teilnahme FDGB-Pokal 1949

Persönlichkeiten 
 Horst Bartholomäus
 Johannes Matzen
 Herbert Schoen
 Günter Schröter

Literatur 
 Hardy Grüne: Volkspolizei Potsdam. In: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9, S. 376.
Volkspolizei Potsdam In: Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3, S. 400.

Potsdam, SG Volkspolizei
Historische Organisation (Potsdam)
Sportverein (Potsdam)
Potsdam
Potsdam, Volkspolizei
SG Volkspolizei Potsdam